Alain Bouchard peut désigner :
 Alain Bouchard (1949-), homme d'affaires canadien ;
 Alain Bouchard, psychologue, éditeur et journaliste canadien.

Voir aussi 
 Alain Bouchart, historien breton du , auteur en 1514 des Grandes Chroniques de Bretaigne